

Sigle 
 Personal video recorder – videoregistratore digitale
 Praefectus Vrbi Romae

Codici 
 PVR – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Lic. Gustavo Díaz Ordaz di Puerto Vallarta (Messico)